Министерство образования, науки и культуры Исландии разделен на три подразделения: Департамент образования, Департамент науки и Департамент по вопросам культуры. С 28 ноября 2021 года министром образования и по делам детей Исландии является , а министром науки, промышленности и инноваций Исландии — Аслауг Арна Сигурбьорнсдоттир.

Примечания

Ссылки 
 

Обр
Исландия
Исландия
Исландия